Choroschiw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2020 das administrative Zentrum des Rajons Choroschiw mit etwa 7800 Einwohnern (2014).

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1545 als Aleksandropol (russisch ) nach dem Namen eines lokalen Fürsten gegründet und 1607 aufgrund der neuen litauischen Landbesitzer des Ortes in Horoszki umbenannt. Bis 1793 gehörte Horoszki zur polnischen Adelsrepublik und kam daraufhin zum Russischen Kaiserreich, wo der Name beibehalten wurde, doch wegen der kyrylischen Schrift Хорошки wird er im Deutschen als Choroschki wiedergegeben. 1912 wurde der Ort zu Ehren des Ende des 18. Jahrhunderts hier weilenden Generalfeldmarschalls Michail Illarionowitsch Kutusow in Kutusowo () umbenannt, 1921 erfolgte die politische motivierte Umbenennung in Wolodarskij (ukrainisch entsprechend Wolodarskyj) nach dem sowjetischen Revolutionär W. Wolodarskij. 1924 erhielt die Ortschaft den Status einer Siedlung städtischen Typs, 1927 wurde zur Unterscheidung von anderen gleichnamigen Orten der Zusatz Wolynskyj (Wolodarsk-Wolynskyj/Володарськ-Волинський) beigefügt.
Am 4. Februar 2016 wurde der Ortsname in Choroschiw geändert.

Geographie 
Choroschiw liegt an der Irscha, ein linker Nebenfluss des Teteriw 54 km nordwestlich vom Oblastzentrum Schytomyr und etwa 150 km westlich von der Hauptstadt Kiew. Durch die Ortschaft verläuft die Territorialstraße T-06-03.

Verwaltungsgliederung 
Am 3. August 2016 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Choroschiw (/Choroschiwska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die 41 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Selenyj Haj und Rudnja-Schljachowa die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Choroschiw (Хорошівська селищна рада/Choroschiwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Choroschiw.

Am 12. Juni 2020 kamen noch die 14 Dörfer Budo-Ryschany, Hajky, Halyniwka, Kateryniwka, Komariwka, Kopaniwka, Kopeljanka, Korytyschtsche, Lysnyk, Olischiwka, Radytschi, Sakomirnja, Stebnyzja und Toporyschtsche sowie die Ansiedlung Tscherwonohranitne zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Choroschiw Teil der Gemeinde:

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Gegründet 1545
Rajon Schytomyr